El término incógnito o incognito puede referirse a:

 Incógnito, un luchador profesional mexicano.
 Incognito, un grupo musical británico de acid jazz.
 Incognito, un álbum de No Use for a Name.
 Incógnito, un programa de televisión mexicano.
 Incógnito, una película de 1997.